Соре́з () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 610 км на південь від Парижа, 55 км на схід від Тулузи, 55 км на південь від Альбі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 
У 2007 році серед 1593 осіб у працездатному віці (15-64 років) 1109 були активні, 484 — неактивні (показник активності 69,6%, у 1999 році було 68,8%). З 1109 активних працювало 969 осіб (493 чоловіки та 476 жінок), безробітних було 140 (74 чоловіки та 66 жінок). Серед 484 неактивних 119 осіб було учнями чи студентами, 173 — пенсіонерами, 192 були неактивними з інших причин.

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1165 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 2640,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Сорез на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Тарн